Der Begriff Setzen steht für:
 das Erstellen einer Druckvorlage, siehe Satz (Druck)
 Setzen (Werkstoffe)
 ein aus der Autonomie des Subjekts entspringender theoretischer oder praktischer Akt des Geltendmachens oder der In-Existenz-Setzung, auch: eine hypothetische Annahme, siehe Setzung (Philosophie)

Setzen ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Setzen (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler, Historiker und Hochschullehrer
 Karl Setzen (* 1936), deutscher Soziologe und Hochschullehrer

Setzen ist der Ortsname von:
 Setzen (Gemeinde Tieschen), Ortsteil von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Obersetzen, Stadtteil von Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Niedersetzen, wie Obersetzen Stadtteil von Siegen

Siehe auch:
 Setzen (Siegen)